Ива́н Ни́конов:
 Никонов, Иван Иванович (1923—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Никонов, Иван Яковлевич (1912—1980) — старшина, Герой Советского Союза.